Тихоми́рнов — русская фамилия.

Известные носители 
 Тихомирнов, Виктор Александрович (1889—1919) — участник революционного движения.
 Тихомирнов, Герман Александрович (1899—1955) — участник революционного движения.
 Тихомирнова, Ирина Викторовна (1917—1984) — советская артистка балета и педагог.

Примечания